A Locus-díjas  fantasy regények listája.

Források 

 A díj honlapja

Sci-fi témájú listák

en:Locus Award for Best Fantasy Novel
fr:Prix Locus du meilleur roman de fantasy
ja:ローカス賞 ファンタジイ長篇部門
ro:Premiul Locus pentru cel mai bun roman în genul fantezie
ru:Премия «Локус» за лучший роман фэнтези